Simon peut faire référence à :

Anthroponyme

 Simon, un prénom masculin ;
 Simon, un patronyme ;
 saint Simon, plusieurs saints du christianisme.

Titre d'œuvres d'art 

 Simon, roman de George Sand paru en 1836.
 Simon Boccanegra, opéra de Giuseppe Verdi créé en 1857
 Simon du désert, film mexicain de Luis Buñuel, sorti en 1965.
 Simon, film américain de Marshall Brickman sorti en 1980.
 Simon, film néerlandais d'Eddy Terstall sorti en 2004.
 Simon, film policier britannique de Warren Badenski sorti en 2015.
 Simon, série télévisée française d'animation diffusée en 2016.
 ''Simon, roman de Jocelyne Desverchère paru en 2018.

Chansons

Autres 
 Ateliers Simon, atelier de maîtres verriers à Reims (Marne) ;
 Simon (1947-1949), un chat ayant servi à bord de la frégate de la Royal Navy  ;
 Simon, un jeu de société électronique créé en 1978 ;
 Effet Simon, en neuroscience, correspondant à notre capacité à répondre à un stimulus ;
 IBM Simon, considéré comme le premier smartphone (premier téléphone portable tactile de l'histoire), 1992 ;
 Simon, une famille de chiffrements par bloc légers ;
 Cours Simon, un cours français de formation de comédiens de théâtre ;
 Simons, une chaîne canadienne de grands magasins
 SIMON, une grenade à fusil israélienne.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin
Prénom hébraïque
Patronyme français
Patronyme anglais